Mahanoro (district), een district van Madagaskar
Mahanoro (stad), de hoofdplaats van dit district